Heracleum auritum är en flockblommig växtart som beskrevs av Gottlieb Wilhelm T.G. Bischoff. Heracleum auritum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
auritum